Onšov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Onšov (okres Pelhřimov)
 Onšov (okres Znojmo)